Kaufmannshaus steht für:
 Kaufmannshaus (Hamburg)
 Kaufmannshaus Hansen, Flensburg
 Kaufmannshaus Lobedan, Cottbus
 Hemkensches Kaufmannshaus, Friesland
 Weingand'sches Kaufmannshaus, Heilbronn